La Taça da Liga 2017–2018 è stata l'11ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 23 luglio 2017 ed è terminata il 27 gennaio 2018. Lo  ha vinto per la prima volta la competizione battendo ai rigori il .

Primo turno 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 luglio 2017

Secondo turno

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 luglio 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 luglio 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º settembre 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 settembre 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 settembre 2017

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 gennaio 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 gennaio 2018

Finale

Note

Voci correlate 
 Primeira Liga 2017-2018
 Taça de Portugal 2017-2018

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Competizioni calcistiche portoghesi